El término Barton tiene su origen en el inglés arcaico y significa "tierras de la finca" o "prado" y hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares

En Estados Unidos 
 Barton (Dakota del Norte)
 Barton Hills (Míchigan)
 Barton (Maryland)
 Barton (Nueva York)
 Barton (Oregón)
 Barton Creek. Texas
 Barton (condado de Orleans, Vermont)
 Barton (Vermont)
 Barton (Wisconsin)
 Condado de Barton (Kansas)
 Condado de Barton (Misuri)
 Municipio de Barton City (condado de Barton, Misuri)
 Municipio de Barton (condado de Arkansas, Arkansas) 
 Municipio de Barton (condado de Worth, Iowa)

En Inglaterra 
 Barton Hartshorn, condado de Buckinghamshire
 Barton (Cambridgeshire)
 Barton (Cumbria)
 Barton (Cheshire)
 Barton (Devon)
 Barton (Cotswold), Gloucestershire
 Barton (Gloucester), Gloucestershire
 Barton (Isla de Wight)
 Barton (Preston), Lancashire
 Barton (West Lancashire), Lancashire
 Barton Seagrave, condado de Northamptonshire
 Barton (Oxfordshire)
 Barton (Somerset)
 Barton (Warwickshire)
 Barton (Yorkshire del Norte)

Personas 
 Barton MacLane. Actor, dramaturgo y guionista estadounidense
 Barton Sewell. Empresario y financiero norteamericano
 Barton Zwiebach. Científico peruano
 Alberto Barton
 Alfred Barton Rendle
 Andrew Barton Paterson
 Benjamin Smith Barton. Médico, botánico y zoólogo estadounidense.
 Bernard Barton
 Chris Barton
 Clara Barton
 Crawford Barton
 Derek Harold Richard Barton
 Douglas Barton Osborne Savile
 Earls Barton
 Edmund Barton
 Harry Howard Barton Allan
 Jacqueline Barton
 Joey Barton
 Luboš Bartoň
 Mischa Barton
 Ralph Barton Perry
 William Barton Rogers
 William Paul Crillon Barton

Química 
 Descarboxilación de Barton
 Reacción de Barton
 Reacción de Barton-Kellogg
 Reacción de Barton-McCombie
 Síntesis de pirroles de Barton-Zard

Cine 
 Barton Fink. Película estadounidense estrenada en 1991

Otros 
 Cilindro de Barton. Cilindro de arcilla mesopotámico en el que está escrito un mito.